Belgio
 Courcelles – municipalità belga nella provincia dell'Hainaut
 Canada
 Courcelles – comune del Québec
 Francia
 Courcelles – comune francese nel dipartimento della Charente Marittima
 Courcelles – comune francese nel dipartimento del Doubs
 Courcelles – comune francese nel dipartimento del Loiret
 Courcelles – comune francese nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Courcelles – comune francese nel dipartimento della Nièvre
 Courcelles – comune francese nel dipartimento del Territorio di Belfort
 Courcelles – stazione della Metropolitana di Parigi